Kormányzóság - mint földrajzi-közigazgatási egység - az alábbi országokban és szócikkekben található:

Irak közigazgatása
Kormányzóság (Kuvait)
Kormányzóság (Libanon)
Kormányzóság (Oroszország)
Kormányzóság (Szíria)
Tunézia kormányzóságai

Megszűnt kormányzóságok:

Beludzsisztán Kormányzóság
Katalán Kormányzóság